Dahomey peut désigner :
 le royaume de Dahomey (ou royaume du Danhomè en langue fon), un ancien royaume africain, dans l'actuel Bénin, entre le  et la fin du  ;
 la colonie du Dahomey, le nom officiel de l'actuel Bénin lors de la colonisation française de 1894 à 1958 ;
 la république du Dahomey, le nom officiel utilisé par l'actuel Bénin en tant qu'État associé de la France entre 1958 et 1960, puis après son indépendance en 1960 et jusqu'en 1975.